Rhizophydiales es un orden de hongos quitridios de la división Chytridiomycota que incluye alrededor de 20 familias.

Los hongos de este orden son unicelulares y en su mayoría son parásitos de algas, invertebrados, anfibios y setas. No obstante también hay saprofitos o biodegradadores de polen, quitina, queratina y celulosa. Pueden ser acuáticos o terrestres. Se reproducen asexualmente por zoosporas, pero también se ha detectado algunas especies de reproducción sexual.

Taxonomía 

A continuación se listan las familias, géneros y sus autores de descripción:

 Aquamycetaceae Letcher 2008
 Aquamyces Letcher 2008
 Alphamycetaceae Letcher 2008
 Alphamyces Letcher 2008
 Betamyces Letcher 2012
 Gammamyces Letcher 2012
 Angulomycetaceae Letcher 2008
 Angulomyces Letcher 2008
 Batrachochytriaceae Doweld 2013
 Batrachochytrium Longcore, Pessier & D.K. Nichols 1999
 Homolaphlyctis Longcore, Letcher & T.Y. James 2011 
 Coralloidiomycetaceae Doweld 2014
 Coralloidiomyces Letcher 2008
 Dinomycetaceae Karpov & Guillou 2014
 Dinomyces Karpov & Guillou 2014
 Globomycetaceae Letcher 2008
 Globomyces Letcher 2008
 Urceomyces Letcher 2008
 Gorgonomycetaceae Letcher 2008
 Gorgonomyces Letcher 2008
 Halomycetaceae Letcher & Powell 2015
Halomyces (Amon) Letcher & M.J. Powell 2015
Paludomyces Letcher & M.J. Powell 2015
Paranamyces Letcher & M.J. Powell 2015
Ulkenomyces Letcher & M.J. Powell 2015
 Kappamycetaceae Letcher 2006
 Kappamyces Letcher & M.J. Powell 2005
 Operculomycetaceae Doweld 2014
 Operculomyces M.J.Powell, Letcher & Longcore 2011
 Pateramycetaceae Letcher 2008
 Pateramyces Letcher 2008
 Protrudomycetaceae Letcher 2008
 Protrudomyces Letcher 2008
 Rhizophydiaceae Werderm. 1954 
 Rhizophydium Schenk 1858
 Staurastromycetaceae Van den Wyngaert et al. 2017
 Staurastromyces Van den Wyngaert et al. 2017
 Terramycetaceae Letcher 2006
 Boothiomyces Letcher 2006
 Terramyces Letcher 2006
 Uebelmesseromycetaceae Powell & Letcher 2015
 Uebelmesseromyces Powell & Letcher 2015

Filogenia 

Los análisis del ARN ribosomal han dado la siguiente filogenia entre familias:

Referencias 

Chytridiomycota